Incunabula (plurale del latino "incunabulum") può riferirsi a:

Incunabula – album degli Autechre del 1993
Incunabolo – documento stampato con la tecnologia dei caratteri mobili del XV secolo